

Anno 
 758 o 758 a.C.

Codici 
 758 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di BCC Observatory, di Cocoa, nella Contea di Brevard, in Florida

Matematica 
 758 – numero